Са́ттер (, ) — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1953) — американский бейсболист.
 Саттер, Герб — эксперт по C++, автор серии книг, организатор комитета по стандартизации ISO C++.
 Саттер, Джо (1921—2016) — американский авиаинженер и авиаконструктор.
 Саттер, Джон Аугустус-старший (1803—1880) — калифорнийский предприниматель швейцарского происхождения.
  (1826—1897) — основатель и планировщик города Сакраменто, консул США в Мексике, сын Джона Саттера-старшего.
 Саттер, Кристоф (род. 1973) — швейцарский предприниматель и менеджер, сооснователь и руководитель South Pole Group.
 Саттер, Курт (род. 1966) — американский сценарист, режиссёр, продюсер и актёр.

Семья Саттер — канадская семья, известная своими шестью братьями-хоккеистами НХЛ:
  (род. 1956)
 Саттер, Дэррил (род. 1958)
 Саттер, Дуэйн (род. 1960) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980—1983)
 Саттер, Брент (род. 1962)
  (род. 1963)
  (род. 1963)
 Саттер, Брэндон (род. 1989) — сын Брента Саттера.
  (род. 1987) — сын Деррила Саттера.

Топоним США 
 Саттер — округ в Калифорнии.
  — статистически обособленная местность в одноимённом округе.
 Саттер-авеню — название двух станций нью-йоркского метрополитена в Бруклине.
  — комплекс небольших разрушенных вулканических куполов, образующих останцы (Калифорния).

Составные топонимы США
  — город в Калифорнии.
  — исторический парк в Сакраменто.

См. также 
 Лесопилка Саттера — историческое здание в городе Колома (Калифорния), принадлежала Джону Саттеру.
 «Лесопилка Саттера» — крупный метеорит, взорвавшийся над штатом Вашингтон 22 апреля 2012 года. Получил своё название по месту обнаружения двух его фрагментов близ исторической лесопилки.
  — некоммерческая медицинская организация, расположена в Северной Калифорнии, работает с 1918 года.
  — семейная винодельня в Калифорнии.
 Сюттер, Ален (род. 1968) — швейцарский футболист.
 Де Суттер, Том (род. 1985) — бельгийский футболист.
 
 Сатер
 Соттер